Наумово — село в Тальменском районе Алтайского края. Входит в состав Кашкарагаихинского сельсовета.

История 
Основано в 1770 г. В 1928 году деревня Наумова состояла из 171 хозяйства, основное население — русские. В административном отношении входила в состав Луговского сельсовета Тальменского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района